Джа — многозначный термин.

 Джа (Jah) — имя Бога в растафарианстве.
 Джа — название 33-й буквы албанского алфавита, которая является диграфом Xh.
 Джа (ཇ) — 7-я буква тибетского алфавита.

Фамилия 
 Джа, Басиру (род. 1973) — премьер-министр Гвинеи-Бисау с 27 мая 2016 года.
 Джа, Пармананд (род. 1944) — непальский политик, вице-президент Непала в 2008—2009 годах, и в 2010—2015 годах.
 Джа, Шрирам (род. 1976) — индийский шахматист, гроссмейстер.

Топоним 
 Джа (Dja Faunal Reserve) — биосферный заповедник в Камеруне.
 Джа — река в Камеруне.

Музыка 
 Республика Джа (Jah Republic) — российская музыкальная группа.
 Тихий Джа — инди рок-группа из Кирова.

Персоналии 
 Джа Уоббл (англ. Jah Wobble; настоящее имя — Джон Уордл) — британский музыкант.
 Джа-лама — калмыцкий лама.
 Джа Тони (Паном Йирум, англ. Tony Jaa) — тайский киноактёр.

Другое 
 Джа-Джа Бинкс — персонаж франшизы «Звёздные войны».

См. также 
 Кьят — денежная единица Мьянмы (одно из местных названий — джа).